MTV Music Awards 2008 steht für:

 MTV Africa Music Awards 2008
 MTV Europe Music Awards 2008
 MTV Video Music Awards 2008

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 2008